Referenz (von lateinisch referre „sich auf etwas beziehen, berichten“) steht für:

 Referenz (Linguistik), Bezug zwischen sprachlichen und außersprachlichen Einheiten
 Referenzen, Unterlagen zum Nachweis technischer und beruflicher Leistungsfähigkeit
 Empfehlungsschreiben, kurz Referenz, von einer Vertrauensperson gegebene qualifizierende Beurteilung
 Referenz (Programmierung), Verweis auf eine Variable, verwandt mit Zeigern

Siehe auch:
 Referent (Linguistik), Bezugsobjekt
 Reverenz (Ehrfurchtsbezeugung)